El término Ambon puede referirse a:

 Ambon, comuna francesa y estación balnearia situada en Bretaña.
 Ambon, localidad de Indonesia, capital de la isla de Ambon y de la provincia de Molucas.
 Ambon, isla de la República de Indonesia, en la provincia de Molucas.